Голушко — украинская фамилия. Известные носители:

 Голушко, Андрей Иванович (род. 1964) — российский государственный и политический деятель, предприниматель.
 Голушко, Василий Михайлович (1936—2021) — белорусский учёный в области животноводства, член-корреспондент НАН Беларуси.
 Голушко, Иван Макарович (1921—2008) — советский военачальник и военный учёный, начальник штаба Тыла Вооружённых Сил СССР.
 Голушко, Николай Михайлович (род. 1937) — деятель органов государственной безопасности СССР, Украины и России.